Spongicus (en Hispanoamérica Bob Esponjus) es un episodio de Bob Esponja de la temporada 6.

Sinopsis 
Plankton derrumba el Cubo de Cebo y construye un coliseo, y atrae a todos a ver la pelea: un león marino contra Patricio. Bob Esponja se sube en una carreta y lo salva, y se revela que el león solo quería las salchichas que Patricio traía en el cuello. Al final todos se van al Krustáceo Krujiente a comer, y el león persigue a Plankton.

Referencias culturales 
El título Spongicus hace referencia a Spartacus, un gladiador romano famoso.

Detalles 
Personajes: Bob Esponja Pantalones Cuadrados, Sheldon J. Plankton, Patricio Estrella, Eugenio H. Cangrejo, Calamardo Tentáculos, Karen, Saddie Redich, Nancy Sucy, León, Perla Cangrejo (última aparición)

Música APM:
Impacto dramático 6
Impacto dramático 5
Impacto dramático 6
Enlace drama E

Episodios de la sexta temporada de Bob Esponja
Episodios de televisión de 2008